

Patronymie 
 Pim de la Parra (1940-), réalisateur néerlandais.
 Bodil de la Parra (1963-), actrice néerlandaise.